Edmondson est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Étymologie 
Edmondson est un patronyme anglo-saxon composé de Edmond et du mot anglais son, « fils ». Edmondson signifie donc « fils d’Edmond » (fils d’Edmond).

Variantes 
Il existe plusieurs variantes d’Edmondson dérivées du prénom masculin  :
 , son of Edmon
 , son of Edmund
 , son of Edmond

Patronyme 

 Adrian Edmondson (1957-), acteur, scénariste et réalisateur britannique ;
 Alexander Edmondson (1993-), coureur cycliste australien ;
 Annette Edmondson (1991-), coureuse cycliste australienne ;
  (1987-), actrice anglaise ;
  (1959-), homme d’affaires américain ;
 Donna Edmondson (1966-), Playboy's Playmate of the Month en novembre 1986 et Playmate of the Year en 1987 ;
  (1946-), avocat et homme politique américain ;
  (1919-1990), homme politique américain ;
  (1920-1982), joueur d’échecs et président de la Fédération d’échecs des États-Unis ;
  (1986-) chanteuse et compositrice anglaise ;
  (1912-2008), astronome américain ;
  (1925-1971), homme politique américain ;
  (1945-), avocat et homme politique américain ;
  (1941-), linguiste américain, spécialiste des langues asiatiques ;
 Joshua Edmondson (1992-), coureur cycliste britannique ;
 Mark Edmondson (1954-), joueur australien de tennis ;
  (1979-), joueur anglais de rugby ;
  (1985-), présentateur anglais de radio ;
  (1943-1970), joueur américain de baseball ;
 Robert Edward Edmondson (1872-1959), journaliste et essayiste américain ;
  (2001-), footballeur anglais ;
 , (1869-1938) was an mathématicien anglo-américain ;
 Thomas Edmondson (1792-1851), ingénieur anglais qui inventa le ticket Edmondson ;
 William Edmondson (1874-1951), artiste afro-américain ;
  (-), footballeur anglais ;
  (1627-1712), fondateur anglais du quakerisme en Irlande ;
  (1927-2013), militaire américain ;
  (1906-1998), ingénieur du son américain.

Toponyme 

 Edmondson, ville américaine de l’état de l’Arkansas ;
 , quartier de la ville de Baltimore dans l’état du Maryland ;
 , gare ferroviaire désaffectée de Edmondson, à Baltimore ;

 , quartier périphérique de Sydney, dans l’état de Nouvelle-Galles du Sud.

Astronomie 
 (1761) Edmondson, astéroïde de la ceinture principale d’astéroïdes.
 (4300) Marg Edmondson, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Divers 
 Ticket Edmondson, système d'enregistrement des paiements de transport par ticket numérotés et portant mention des trajets à effectuer.

Voir aussi 
 , patronyme anglo-saxon.

Patronyme anglais